La saison 1991-1992 du Championnat de Chypre de football était la  officielle du championnat de première division à Chypre. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Cypriot First Division, où ils s'affrontent 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de D2 tandis que le  affronter le  de deuxième division en barrage.

L'APOEL Nicosie remporte le titre en terminant en tête du championnat, devant l'Anorthosis Famagouste à 2 points et l'Apollon Limassol, le tenant du titre à 7 points. Il s'agit du  de champion de l'histoire du club. L'Apollon perd son titre de champion mais gagne un nouveau trophée après sa victoire face à l'Omonia Nicosie en finale de la Coupe de Chypre.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Chypre de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF.com

Championnat de Chypre de football
Chypre
Chypre
1991 à Chypre
1992 à Chypre